Příjmení Krajčír (Krajčírová):
 František Krajčír (1913, Vídeň – 1986 Praha), český a československý politik
 Mária Krajčírová (* 1948, Košice), československá sportovní gymnastka
 Timothy Krajcir

Související články 
 Krawczyk (Kravčik), Kravčuk, Kravčenko, Kravcov, Kravec (Krawiec, Kravetz, Kravitz)
 Krajči, Krejčí
 Schneider, Schröder, Schrader
 Szabó

Slovenská příjmení